Озаркевичі — шляхетського походження священичий рід, що прославився культурницькою і громадсько-політичною працею ще від середини XIX століття, три його покоління залишили помітний слід в історії Галичини.

 Озаркевич Євген Іванович (1861 — 1916) — український лікар
 Озаркевич Володимир Іванович (1853 — 10 березня 1912) — український греко-католицький священник, культурно-громадський діяч, чоловік Ольги Рошкевич
 Озаркевич Іван Григорович (1795 — 17 серпня 1854) — український греко-католицький священник, громадський і політичний діяч на Галичині, батько Івана Озаркевича
 Озаркевич Іван Іванович (1826—1903) — український греко-католицький священник, громадський і політичний діяч на Галичині, батько Євгена, Володимира та Лонгина Озаркевичів та Наталії Кобринської
 Озаркевич Лонгин Іванович (? — ?) — адвокат, громадський діяч, дім якого протягом тривалого часу був осередком українського руху у Городку

Українські прізвища